Trouillet est un patronyme de langue française.

 Angelina Trouillet (1831-1881), photographe française ;

 Monseigneur Joseph Trouillet (1809-1887), homme d’Église ;
 d’où la rue Trouillet, également nommée rue Monseigneur-Trouillet, voie de la commune de Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine ; 
 Nicolas Raffron de Trouillet (1723-1801), homme politique français ;

Formes proches

Références 

Patronyme français